2 miejscowości w Polsce:
 Prosno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Prosno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój